Il singolare  del Penza Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Konstantin Kravčuk 6–3, 6–7(3), 6–3 difendendo il titolo dell'anno precedente.

Teste di serie

  Michail Kukuškin (campione)
  Conor Niland (quarti di finale)
  Ivan Serheev (primo turno)
  Konstantin Kravčuk (finale)

 Uladzimir Ihnacik (semifinali)
 Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
 Evgenij Kirillov (secondo turno)
 Iñigo Cervantes-Huegun (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Penza Cup 2010